Chris Roberts (1944–2017) német énekes, színész
 Chris Roberts (1968) amerikai számítógépes játékfejlesztő, programozó, filmproducer
 Chris Roberts (1971) amerikai baseball-játékos, edző